PSW steht für:
 Pumpspeicherkraftwerk, ein Wasserkraftwerk
 Processor Status Word oder Program Status Word, eine Menge von Bits, die den momentanen Zustand eines Prozessors widerspiegeln
 Part Submission Warrant, Teil des Produktionsteil-Abnahmeverfahrens nach ISO 9000
 pairwise Smith-Waterman-Algorithmus, ein matrixbasierter Genvergleich-Algorithmus
 Panzerspähwagen, einen leichten Panzer zur Gefechtsfeldaufklärung
 Polizeisozialwerk, eine anerkannte Selbsthilfeeinrichtung im öffentlichen Dienst
 Knopffabrik PSW, ein Fabrikgebäude.

PSw steht für:
 PSw (Pferdestärke-Variante) bei Turbinenwellen

Abkürzung